Das Mixed der Wimbledon Championships 2009 war ein Tenniswettbewerb in London.

Samantha Stosur und Bob Bryan waren Titelverteidiger. Turniersieger wurden Anna-Lena Grönefeld und Mark Knowles.

Preisgelder 
Bei den French Open 2009 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste 
Alle gesetzten Paare hatten ein Freilos für die erste Runde.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan bei der WTA (Damen/Mixed; PDF; 682 kB) (englisch)

Mixed
2009